Bossey – comune della Francia
 Bogis-Bossey – comune della Francia